Desa Margamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Margamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 108,05), 
 Desa Margamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,37, long 107,25), 
 Desa Margamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,14, long 107,46), 
 Desa Margamulya (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Margamulya (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar